Kate Walsh (actrice), actrice uit onder andere Grey's Anatomy.
Kate Walsh (hockeyster), Britse hockeyinternational.
Kate Walsh (politicus), Iers politicus
Kate Walsh (zangeres), Britse zangeres.